Sarpaartaajik bezeichnet:
 Sarpaartaajik (Bucht, Apusiaajik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpaartaajik (Bucht, bei Kuummiit), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpaartaajik (Bucht, Qalereersaartaqarti), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sarpaartaajik (Bucht, Tasiilaajik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland